L'edizione 1975 della Vysšaja Liga fu la 38ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinta dalla , giunto al suo settimo titolo.

Stagione

Novità
Le squadre partecipanti rimasero 16: le due retrocesse della stagione precedente (Qaýrat e Nistru Chișinău) furono rimpiazzate dall'arrivo delle neo promosse Lokomotiv e SKA Rostov.

Formula
Le 16 formazioni si incontrarono in gare di andata e ritorno per un totale di 30 incontri; il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Le ultime due squadre classificate retrocessero in Pervaja Liga al termine della stagione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
 Dinamo Kiev Campione dell'Unione Sovietica 1975 e qualificato alla Coppa dei Campioni 1976-1977.
Šachtar e Dinamo Mosca qualificate alla Coppa UEFA 1976-1977.
Dinamo Tbilisi qualificato alla Coppa delle Coppe 1976-1977 grazie alla vittoria in Kubok SSSR 1976.
 Pakhtakor Tashkent e SKA Rostov-sul-Don retrocesse in Pervaja Liga 1976.

Risultati

Tabellone

Statistiche

Classifica cannonieri

Voci correlate
Pervaja Liga 1975
Kubok SSSR 1975

Collegamenti esterni

Calcio nel 1975
1975